Diàgores de Melos, filòsof i poeta grec
 Diàgores, metge grec 
 Diàgores de Ialisos, esportista grec